Bürgerbahn ist der Name einer Reihe von Initiativen:

 Bundesweit: Bürgerbahn statt Börsenbahn
 In Hanau eine Initiative zur Wiedereinführung der Straßenbahn als Regionalstadtbahn, siehe: Hanauer Straßenbahn
 der Trägerverein Bürgerbahn e.V. für den Betrieb des ehrenamtlichen Personenverkehrs des Bördeexpresses